Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 3–6, 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Katerina Maleeva (semifinali)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Amy Frazier (primo turno)
 Brenda Schultz (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1993